Улица Герасимова — улица в ряде городов. Названы в честь разных людей, режиссёра С. А. Герасимова, военнослужащего Ю. Д. Герасимова, Героя Советского Союза Н. С. Герасимова.

 Улица Герасимова — улица во Владикавказе.
 Улица Герасимова — улица в Мичуринске.
 Улица Герасимова — улица в Можайске.
 Улица Герасимова — улица в Тамбове.
 Улица Герасимова — улица в Ульяновске.
 Улица Герасимова — улица в Хабаровске.
 Улица Герасимова — улица в Челябинске.